Шампионска лига 1994/95 е 3-то издание под това наименование на най-важния европейски турнир за клубни отбори във футбола и 40-о от началото.

За пръв път в историята на турнира не участват всички записани национални шампиони, тъй като поради нарастващият брой от членове УЕФА реши да изпрати отборите от стоящите по-ниско в петгодишната ранглиста страни в турнира за Купата на УЕФА 1994/95. Ето защо в този сезон участват само 24 отбора, включително и носителя на трофея Милан.

Финалът се играе на 24 май 1995 г. на стадион Ернст Хапел във Виена.

Квалификационен кръг 
Срещите се играят на 10 и 24 август 1994 г.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D 

1 На отбора на Милан са отнети 2 точки, тъй като по време на домакинския им мач срещу Аустрия Залцбург вратарят на австрийците Ото Конрад е уцелен по главата с бутилка, хвърлена от сектора с привърженици на Милан.

Четвъртфинал 
Срещите се играят на 1 и 15 март 1995 г.

Полуфинал 
Срещите се играят на 5 и 19 април 1995 г.

Финал

Вижте също 
 Купа на носителите на купи 1994/95
 Купа на УЕФА 1994/95

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за ШЛ 1994/95
 Детайли на мачовете за сезон 1994/95 в rsssf.com

Европейска шампионска лига